Gabella (lat. poplatek, dávka) může znamenat:

 Gabella – bývalá daň ze soli ve Francii

příjmení osob
 Emanuela Gabella (* 1969), italská sportovkyně
 Fabrizio Gabella (* 1921), italský filmový producent
 Grégory Gabella (* 1980), francouzský sportovec
 Ion Gabella (1968–2002), španělský herec
 Mathieu Gabella (* 1976), francouzský kreslíř